

Geografia 
 Orologio – frazione di Travacò Siccomario in provincia di Pavia
 Orologio – quartiere di Reggio Emilia

Tecnologia 
 Orologio – strumento per misurare il tempo
 Orologio per scacchi – orologio usato negli scacchi e in altri giochi da tavolo con due giocatori

Altro 
 Orologio – costellazione
 Orologio – applicazione presente nei sistemi operativi iOS e watchOS
 Orologio (Lepomis gibbosus) – pesce  
 Orologio – elemento simbolico utilizzato, specie graficamente, per rappresentare il tempo